Kralj Gong od Chua (kineski 楚共王 ili 楚龔王, Chŭ Gōng Wáng) postumno je ime jednog kralja kineske države Chua. On je vladao u drevno doba te ga spominje veliki povjesničar Sima Qian u svome Shijiju.

Bio je sin i nasljednik kralja Zhuanga od Chua, a rođen je kao princ Shěn (審). Bio je iz kuće Mi, potomak cara Zhuanxua.

Kad je imao samo 10 godina, Shen je stupio na vlast. Vladao je 31 godinu.

Kad je došao na prijestolje, njegovo se ime više nije izgovaralo (tabu imena). Chu je tada bio najjača sila u Kini.

577. prije nove ere država Zheng je napala državu Xu, vazala Chua. Sljedeće je godine Chu napao Zheng. Zheng je potom napao Song.

575. prije nove ere Li od Jina je htio napasti Zheng, a kralj Gong je krenuo u obranu svog novog saveznika te je došlo do velike bitke kod Yanlinga; Jin je pobijedio Chu. Tijekom bitke je Gong bio pogođen strijelom u oko.

Ipak, to nije bilo sve – kralj Wua Shoumeng je napao Chu 584. prije nove ere.

560. prije nove ere kralj Gong je umro. Prije smrti je izdao nalog da se njemu nadjene postumno ime Li ili Ling. Ipak, prozvan je Gong.

Obitelj 
Kralj Gong je vjerojatno imao nekoliko žena, a bio je otac princa Zixija i kraljeva Kānga od Chua, Línga od Chua, Ciaoa i Pinga te djed kraljeva Zhaoa i Jia’aoa.

Bio je predak kineskog cara Yija.

Izvori 

Major, John S. (2004). Defining Chu: image and reality in ancient China. University of Hawaii Press. p. 71. .
Zuo Zhuan

Kineski kraljevi